Эли́з Мари́ Леве́к (, род. 10 сентября 1985, Реджайна, Саскачеван, Канада) — канадская актриса, наиболее известная по роли Хлои Армстронг в телесериале «Звёздные врата: Вселенная».

Биография 
Элиз Левек родилась и выросла в городе Реджайна, провинция Саскачеван. В детстве она занималась танцами и лёгкой атлетикой, играла в софтбол, участвовала в съёмках в качестве модели.

В возрасте 11 лет Левек дебютировала как актриса в канадском детском телешоу «Студия невероятных историй», которое снималось в её родном городе. Также она была занята и в других проектах, в частности появилась в шести эпизодах научно-фантастического сериала 2030 CE, также ориентированном на детскую аудиторию. После окончания школы Левек два года работала в модельном бизнесе в странах Европы и Азии.

Вернувшись в Канаду, Левек переехала в Ванкувер, чтобы сосредоточиться на своей актёрской карьере. Она сразу же поступила на курсы актёрского мастерства. Она исполнила роль Вирджинии По, больной жены Эдгара По, в эпизоде телесериала «Мастера ужасов». Также она снялась в телесериалах «Тайны Смолвиля» и «Люди в деревьях». В 2009—2011 годах Левек играла роль Хлои Армстронг в телесериале «Звёздные врата: Вселенная». В 2014 году она сыграла роль ведьмы Женевьев в телесериале «Первородные».

Фильмография

Примечания

Ссылки